Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2018 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 8 по 14 апреля 2018 года в Вожани (Франция) и в Азиаго (Италия).

Итоги турнира 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила возможность играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2019 года.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А первого дивизиона чемпионата мира 2019 года.

Группа A 
   вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2019 года.

Группа B 
   вышла в группу А первого дивизиона 2019 года.

Арены 
Матчи группы A пройдут в «Вожани Арене». Матчи группы B примет «Пала Одегар».

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы и три из Азии. Сборная Нидерландов пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Ссылки 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Первый
Ж*1
Международные соревнования по хоккею с шайбой во Франции
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Италии
Международные спортивные соревнования в Азиаго